Мужская сборная Швеции по гандболу () — национальная сборная Швеции, выступающая на чемпионатах мира и Европы по гандболу, а также на гандбольных турнирах в рамках Олимпийских игр. Управляется Шведской гандбольной ассоциацией. Одна из самых титулованных команд мира: четырёхкратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион мира, четырёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр.

13 из 20 своих медалей шведы завоевали завоевала, когда сборной руководил  (1988—2004). Другой успешный период шведского гандбола связан с тренером  (1915—2003), который руководил командой в 1948—1967 годах.

Статистика выступлений на чемпионатах Европы 

 *В список ничьих занесены матчи, которые были выиграны или проиграны по пенальти.
 **Золотой цвет ячеек означает выигрыш чемпионского титула. Ячейки, обведённые красным, указывают на проводившиеся дома чемпионаты.

Известные игроки 
 Пер Карлен
 Бьёрн Андерссон
 Бенгт Йоханссон
 Стефан Лёвгрен
 Матс Ульссон
 Стаффан Ульссон
 Магнус Висландер
 Любомир Враньеш
 Пьер Торссон
 Магнус Андерссон
 Ола Линдгрен
 Эрик Айяс
 Йохан Петерссон
 Петер Гентцель

Ссылки 
 Официальный сайт Шведской гандбольной ассоциации

Швеция
Гандбол в Швеции
Гандбол